Tomek (od Tomáš) je české příjmení, které nosí tyto osobnosti:

 Antonín Tomek (1900–1958) – český klarinetista
 Eduard Tomek (1912–2001) – česko-rakouský malíř
 Gustav Tomek (1935–2017) – český odborník na marketing a management výroby, odbytu a nákupu a vysokoškolský pedagog
 Jiří Tomek (1931–2013) – moravský herec
 Lukáš Tomek – sportovní novinář
 Martin Tomek (* 1969) – český fotbalový brankář
 Michal Tomek (* 1965) – český hokejový útočník
 Mikuláš Tomek (1791–1871) – český kněz a spisovatel
 Milada Tomková (* 1959) – soudkyně, místopředsedkyně Ústavního soudu České republiky
 V. V. Tomek – více osob
 Václav Tomek (rozcestník) – více osob
 Vladivoj Tomek (1933–1960) – bojovník proti komunismu a terorista

Česká příjmení